Karl Wachter ist der Name folgender Personen:

* Karl Wachter (Theologe) (1764–1822), deutscher katholischer Theologe
 Karl von Wachter (1851–1908), deutscher Generalleutnant